Brama pocztowa (ang. mail gateway) - serwer przekazujący komunikaty poczty elektronicznej między dwiema sąsiadującymi sieciami używającymi różnych systemów pocztowych.

Poczta elektroniczna